Флаг городского округа Карпи́нск является опознавательно-правовым знаком, являющимся символом местного самоуправления. Флаг составлен в соответствии с вексиллологическими правилами и на основании герба муниципального образования, воспроизводит его символику и, наряду с ним, служит официальным символом муниципального образования городской округ Карпинск Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён решением Карпинской городской Думы от 30 сентября 2004 года № 13/4, как флаг муниципального образования город Карпинск (после муниципальной реформы — городской округ Карпинск), и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1601.

Решение Думы городского округа Карпинск от 6 сентября 2012 года № 7/8, правопреемником флага муниципального образования город Карпинск объявлен городской округ Карпинск, предыдущее решение признано утратившим силу и утверждено положение о флаге муниципального образования город Карпинск, оставившее рисунок флага и его описание без изменений.

Описание 
«Полотнище с соотношением сторон 2:3 белого цвета, по центру которого помещено изображение фигур городского герба (орёл со свитком и камень на скрещённых кирках), выполненное синим, чёрным и жёлтым цветами. Оборотная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Орёл святого Иоанна Богослова служит гласной эмблемой Богословского горного округа.

Чёрно-золотой камень и кирки указывают на минеральные богатства и их разработку.

Сочетание орла и камня отражает то обстоятельство, что нынешний город возник при слиянии посёлков Богословский и Угольный.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением орла
Флаги с изображением кирки